Карамекуаро има више значења:

 Карамекуаро (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Карамекуаро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику